Кудря́шев (Кудряшёв) — русская фамилия. Известные носители:
 Кудряшев, Герасим Павлович (1910—1979) — Герой Советского Союза.
 Кудряшёв, Евгений Ефимович (1930—1980) — советский киноактёр, один из самых снимаемых актёров-эпизодников 1950-х годов.
 Кудряшев, Михаил Иванович (Кудряшов; 1860—1918) — русский литератор, поэт, переводчик, филолог, библиотечный работник.
 Кудряшев, Николай Петрович (1922—1973) — Герой Советского Союза (1944), лишён всех званий и наград в связи с осуждением.
 Кудряшёв, Пётр Михайлович (1797—1827) — русский писатель, историк, фольклорист.
 Кудряшёв, Серафим Николаевич (1907—1943) — советский геоботаник. 

 Кудряшева, Александра Андреевна (род. 1934) — российский учёный.
 Кудряшева, Алина Кирилловна (род. 1987) — русская поэтесса, российский и немецкий филолог.